dijk (waterkering), een waterkering
 dijk (weg), een opgehoogde weg die dwars op een waterloop staat
 dijk (toponiem), lijst met een overzicht van plaatsen met 'dijk' in de naam

Geografie
 Dijk (Asten), een buurschap in Noord-Brabant
 Dijk (Didam), een buurtschap in  Gelderland
 Dijk (Druten), een buurtschap in Gelderland
 Dijk (Meierijstad), een buurtschap in Noord-Brabant
 Oud-Dijk,
 Nieuw-Dijk - Dijk, de oude benaming voor een buurtschap in Gelderland
 Dijken, een dorp in Friesland
 Dijken Zeeuws-Vlaanderen, een aantal binnendijken in Zeeuws-Vlaanderen

Personen
 Tiemen van Dijken - politicus
 Henk van Dijken - scheidsrechter
 Patrick van Dijken - wielrenner
 Marjo van Dijken - politicus
 Wendy van Dijk - actrice en media-persoonlijkheid.

Zie ook
 Dijck (doorverwijspagina)
 De Dijk (doorverwijspagina)
 De Dijken (doorverwijspagina)